

Astronomia 
 A5m – tipo spettrale della classificazione stellare

Altro 
 Mitsubishi A5M – aereo da caccia giapponese